Mihovilovići, hrvatsko prezime
 Mihovilovići, zaselak na području općine Klisa
Mihovilovići (arheološko nalazište)